Іштван Шандор ():
 Іштван Дьордьович Шандор (1944) — український футболіст (півзахисник) і футбольний тренер угорського походження.
 Іштван Іштванович Шандор (1986) — угорський футболіст, півзахисник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок